Petite suite (Frans voor Kleine suite) is de naam van meereder composities:
Petite suite (Borodin)
Petite suite (Debussy)
Petite suite (Honegger)
Petite suite (Roussel)